Hoch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ella Hoch
 Peter C. Hoch